Осада Могилёва:
 Осада Могилёва (1655) — неудачная осада литовскими гетманами Раздивиллом и Гонсевским русских войск воеводы Ивана Алферьева в Могилёве
 Осада Могилёва (1660) — неудачная осада гарнизона Могилёва польским гетманом Станиславом «Ревера» Потоцким
 Могилёвская оборона — боевые действия советских войск в июле 1941 года в районе Могилёва, часть Смоленского сражения 1941 года